Валерия Александровна Соловьёва (родилась 3 ноября 1992 года в Саратове, Россия) — российская профессиональная теннисистка; победительница двух турниров WTA в парном разряде; победительница одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (US Open-2009); двукратная победительница Orange Bowl (2009 — парный турнир среди 18-летних, 2004 — одиночное соревнование среди 12-летних).

Общая информация 
Валерия — единственная дочь Александра и Оксаны Соловьёвых. Родители также профессионально занимались спортом: отец — мастер спорта по многоборью, а мать — мастер спорта по художественной гимнастике.

В пять лет пришла в теннис при содействии отца. Во время матча россиянка предпочитает действовать у задней линии, любимое покрытие — грунт.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (6)

Победы (3) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (3)

Финалы турниров WTA в парном разряде (5)

Победы (2)

Поражения (3)

Финалы турниров ITF в парном разряде (18)

Победы (10)

Поражения (8)

История выступлений на турнирах

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты России
Победители Открытого чемпионата США по теннису в парном разряде среди девушек